Astrocystis — рід грибів родини Ксиларієві (Xylariaceae). Назва вперше опублікована 1875 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 18.11.2019 налічує 23 види роду Astrocystis:

Примітки

Джерела 
 Berkeley, MJ; Broome, CE. 1873. Enumeration of the fungi of Ceylon. Part II. Journal of the Linnean Society. Botany. 14:29-141 - P.123

Роди грибів
Ксиларієві